Дискография японской группы Wagakki Band включает 6 студийных альбомов, 2 мини-альбома, 17 синглов, 9 видеоальбомов, 1 концертный альбом и 2 сборника.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Стандартные синглы

Сплит-синглы

Цифровые синглы

Видеография

Видеосинглы

Видеоальбомы

Примечания

Ссылки 
 Дискография на официальном сайте Wagakki Band

Дискографии Японии
Wagakki Band